Frankfurter Bankgesellschaft ist der Name folgender Kreditinstitute:

 Frankfurter Bankgesellschaft von 1899, siehe Bank für Brau-Industrie
 Frankfurter Bankgesellschaft (Fraspa)
 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)
 Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland), Tochtergesellschaft der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)